Ел Корпо има више значења:

 Ел Корпо (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Корпо (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Корпо, Сан Хосе (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Корпо (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику